Международната купа на шампионите 2014 е второ издание на турнира Международна купа на шампионите, поредица от приятелски мачове, организирани като турнир.

Отбори

Стадиони

Формат 
Турнирът има две групи от по четири отбора: А и В група.

 Всички мачове, които завършат наравно, се решават след изпълнение на дузпи.
 Две точки се присъждат за победа, една точка за загуба след дузпи, не се дават точки за загуба в редовното време

Групова фаза

Група A

Група B

Финал

Голмайстори

Източници 

Международни футболни турнири